Slovo 2. liga má několik významů.
 2. fotbalová liga – druhá nejvyšší fotbalová soutěž v Česku
 2. národní hokejová liga – třetí nejvyšší hokejová soutěž v Česku